Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2023 var det 47:e juniorvärldsmästerskapet i ishockey. Toppdivisionen spelades i Halifax, Nova Scotia och Moncton, New Brunswick i Kanada under perioden 26 december 2022 – 5 januari 2023. 

Turneringens toppdivision var ursprungligen planerad att spelas i Novosibirsk och Omsk i Ryssland, men på grund av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 beslutade Internationella ishockeyförbundet att utesluta Ryssland och Belarus från spel i deras kommande turneringar. Samtliga mästerskap som något av länderna tilldelats värdskap för flyttades också, vilket ledde till att Halifax och Moncton i Kanada fick ta över juniorvärldsmästerskapet för 2023.

Toppdivisionen

Deltagande lag 
Tio lag kvalificerade sig för spel i toppdivisionen 2023 och delades in i två grupper utifrån deras resultat i de senaste fem årens världsmästerskap. 

Grupp A
 
 
 
 
 

Grupp B

Arena

Gruppspel 
De fyra bäst placerade lagen i respektive grupp går vidare till kvartsfinalerna. De sist placerade lagen i respektive grupp möter varandra i nedflyttningsmatcher till division I A.

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsmatcher
De sist placerade lagen i respektive grupp spelar för att stanna kvar i toppdivisionen. Tre matcher spelas, där den som först når två vinster (en majoritet på tre matcher) vinner och det andra laget relegeras. Om ett av lagen vinner de båda första två matcherna spelas inte den tredje matchen. Då Lettland vann de första två matcherna, spelades inte den tredje.

Lettland vann med 2–0 i matcher.

Slutspel 
I semifinalerna kommer de bäst rankade lagen från gruppspelet att möta de lägst rankade. Därför görs en ny rankning efter gruppspelet enligt följande kriterier:
 Placering i gruppen
 Poäng
 Målskillnad
 Gjorda mål
 Seedning inför turneringen

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Division I A 
Division I A var den näst högsta divisionen i JVM 2023 och spelades 11 – 17 december 2022 i Asker, Norge.

Deltagande lag 

 
 
 
 (Uppflyttat från division I B)
 (Uppflyttat från division I B)

Tabell
 

Källa:IIHF ()

Division I B 
Division I B var den tredje högsta divisionen i JVM 2023 och spelades 11 – 17 december 2022 i Bytom, Polen.

Deltagande lag 

 
 
 
 (Uppflyttat från division II A)
 (Uppflyttat från division II A)

Tabell 
 

Källa: IIHF ()

Division II A 
Division II A var den fjärde högsta divisionen i JVM 2023 och spelades 11 – 17 december 2022 i Kaunas, Litauen.

Deltagande lag 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division II B)
 (Uppflyttat från division II B)

Tabell
 

Källa: IIHF ()

Division II B 
Division II B är den femte högsta divisionen i JVM 2023 och kommer spelas 16 januari – 22 januari 2023 i Reykjavík, Island.

Deltagande lag 
 
 
 
 (Uppflyttat från division III)
 (Uppflyttat från division III)

Division III 
Division III är den sjätte högsta divisionen i JVM 2023 och kommer spelas 26 januari – 2 februari 2023 i Istanbul, Turkiet.

Deltagande lag

Referenser

Externa länkar
 Mästerskapets hemsida

2023 i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
Ishockeysäsongen 2022/2023
2023
Sport i Halifax, Nova Scotia